Волков може да се отнася за:
 Александър Волков, няколко души с това име
 Владимир Волков (1930 – 2005), руски историк
 Владислав Волков (1935 – 1971), руски космонавт
 Ефим Волков (1844 – 1920), руски художник
 Сергей Волков (р. 1973), руски космонавт
 Соломон Волков (р. 1944), руско-американски музиколог